San Martín est la forme espagnole de Saint Martin ou . San Martin, sans accent, en est la forme basque. Ces noms peuvent désigner :

Patronymes 
 Conrado San Martín (1921-2019), acteur espagnol ;
 Cosme San Martín (1849 ou 1850-1906), peintre chilien ;
 José de San Martín (1778-1850), général argentin, père de l'indépendance du pays ;
 José San Martin (1951-), peintre, dessinateur et graveur français d'origine espagnole ;
 Pepa San Martín (1974-), réalisatrice chilienne.

Toponymes

Argentine 
La plupart de ces localités sont nommées d'après le général San Martín.

 Base antarctique San Martín, station de recherche scientifique argentine, située en Antarctique argentine ;
 Libertador General San Martín, subdivision de la province du Chaco ;
 San Martín, subdivision de la province de Corrientes ;
 San Martín, subdivision de la province de Mendoza ;
 San Martín, subdivision de la province de San Juan ;
 San Martín, subdivision de la province de Santa Fe ;
 General San Martín, arrondissement de la province de Buenos Aires ;
 Province de San Luis, province argentine ;
 San Martín de los Andes, ville de la province de Neuquén ;
 San Martín, localité argentine et chef-lieu de la province homonyme ;
 San Martín, localité argentine et chef-lieu de la province homonyme.
 San Martín, localité de la province homnoyme.

Colombie 
 San Martín, municipalité () du département de Meta ;
 San Martín, municipalité du département de Cesar.

Espagne 
 San Martín de Valdeiglesias, ville espagnole de la Communauté de Madrid;
 San Martín del Río, ville espagnole située dans la province de Teruel (Aragon) ;
 San Martín de Unx, ville et commune espagnole située dans la Communauté forale de Navarre en Espagne ;
 San Martín del Castañar, commune espagnole située dans la province de Salamanque (Castille-et-León) en Espagne ;
 San Martin, quartier de Vitoria-Gasteiz, en Pays basque ;
 San Martin, quartier d'Artea, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 San Martin, quartier d'Orozko, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.

États-Unis 
 San Martin, localité américaine située dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Mexique 
 San Martín Hidalgo, village et municipalité mexicaine située dans l'État de Jalisco au Mexique ;
 San Martín de Bolaños, village et municipalité mexicaine dans l'État de Jalisco au Mexique.

Panama 
, localité panaméenne située dans le district de Panamá dans la province de Panama.

Pérou 
 Département de San Martín.

Salvador 
 San Martín, municipalité située dans le département de San Salvador.

Venezuela 
 San Martín de Turumbang, localité de la paroisse civile vénézuélienne de Dalla Costa de la municipalité de Sifontes de l'État de Bolívar.

Autres 
 San Martin, pays fictif de la série de bande dessinée Tanguy et Laverdure.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme